Adara steht für:

 einen Stern, siehe Adhara
 Adara (Atauro), Aldeia auf der südostasiatischen Insel Atauro, die zu Osttimor gehört
 Adara (Ort, Atauro), Ort in der gleichnamigen Aldeia auf Atauro
 Adara (Volk), Volk in Nigeria

Adara ist der Familienname folgender Personen:
 Amirah Adara (* 1992), ungarische Pornodarstellerin